Сен-П'єрр-ле-Бост () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південь від Парижа, 100 км на північний схід від Ліможа, 40 км на північний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 70 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 155,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-П'єрр-ле-Бост на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-П'єрр-ле-Бост на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-П'єрр-ле-Бост на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-П'єрр-ле-Бост на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-П'єрр-ле-Бост на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез